Le Grand Prix moto d'Italie 2019 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2019.

Cette  du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Références 

2019
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2019
Sport en juin 2019
Ita